Yuquan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuquan (socken i Kina, Guangxi), 
 Yuquan (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar